Miejscowości:
 Druskieniki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Druskieniki – miasto na Litwie, w gminie Druskieniki okręgu olickiego
 Druskieniki – wieś na Litwie, w gminie Soleczniki okręgu wileńskiego

 Inne:
 Port lotniczy Druskieniki
 Rejon druskienicki – jednostka podziału terytorialnego Litwy, część okręgu olickiego